Muni steht für:
 alemannische und schweizerdeutsche Bezeichnung für den (gemeindeeigenen) Zuchtstier (Munizipalstier), siehe Hausrind #Männliche Rinder (adult)
 Muni (Hinduismus), ein asketischer Seher
 Masaryk-Universität (MUNI) in Brünn
 Kurzform von San Francisco Municipal Railway
 Mountain Unicycling (MUni), Geländeeinradfahren, siehe Einradfahren #Off-Road oder Mountain Unicycling (MUni)
 Rio Muni veraltete Bezeichnung des Festlandteils von Äquatorialguinea heute Mbini
 Muni (Fluss), ein Fluss in Äquatorialguinea

Muni  ist der Familienname folgender Personen:
 Muni (Schauspielerin) (1929–1999), geb. Marguerite Muni, französische Schauspielerin
 Craig Muni (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Muni (1895–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Vineeta Muni, indische Bergsteigerin

Siehe auch:
 Moonie
 Munyi